Washington Crossing (Pennsylvanie)
  (Pennsylvanie)

Homonymie de localités aux États-Unis